Айи-Теодори — греческий топоним. Может означать:
 Айи-Теодори (острова) — острова у побережья Крита.
 Айи-Теодори (Гревена) — деревня в общине Гревена в Западной Македонии.
 Айи-Теодори (Ираклион) — деревня на Крите.
 Айи-Теодори (Кехринья) — деревня в общине Амфилохия в Западной Греции.
 Айи-Теодори (Козани) — деревня в общине Козани в Западной Македонии.
 Айи-Теодори (Коринфия) — малый город в общине Лутракион-Айи-Теодори в периферии Пелопоннес.
 Айи-Теодори (Магнисия) — деревня в общине Алмирос в Фессалии.
 Айи-Теодори (Месиния) — деревня в общине Ихалия в периферии Пелопоннес.
 Айи-Теодори (Метана) — деревня в общине Тризиния-Метана в Аттике.
 Айи-Теодори (Родопи) — деревня в общине Комотини в Восточной Македонии и Фракии.
 Айи-Теодори (Самос) — деревня на Самосе.
 Айи-Теодори (Сире) — деревня в общине Калаврита в Западной Греции.
 Айи-Теодори (Трикала) — деревня в общине Каламбака в Фессалии.
 Айи-Теодори (Филия) — деревня в общине Калаврита в Западной Греции.
 Айи-Теодори (Халкидики) — деревня в общине Ситония в Центральной Македонии.
 Айи-Теодори (Халкиопуло) — деревня в общине Амфилохия в Западной Греции.
 Айи-Теодори (Ханья) — деревня на Крите.
 Айи-Теодори (Элида) — деревня в общине Андравида-Килини в Западной Греции.
  () — железнодорожная станция в городе Айи-Теодори в Коринфии.
  — византийская базилика во имя Феодора Тирона и Феодора Стратилата XI века в Сере.

См. также 
 Феодор (значения)
 Феодора (имя)